Leer is een Landkreis in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De Landkreis telt  inwoners () op een oppervlakte van  km².

De Landkreis omvat de stad Leer en vier historische landschappen daaromheen: Reiderland (Rheiderland) in het westen, Moormerland in het noorden, Overledingerland in het zuidoosten en Lengenerland in het noordoosten. Ook de waddeneilanden Borkum en Lütje Hörn vallen onder Leer. Dit laatste eilandje (0,31 km² groot) behoort tot geen enkele gemeente: het heeft de status van "gemeentevrij gebied".

Geografie 

Leer maakt deel uit van Oost-Friesland. In het noorden grenst het aan de Kreisfreie stad Emden, het Landkreis Aurich en voor een klein deel aan de landkreisen Wittmund en Friesland. In het oosten grenst Leer aan de landkreisen Ammerland en Cloppenburg, in het zuiden aan het Emsland en in het westen aan de Nederlandse provincie Groningen. De grens in het zuiden met Emsland gaat terug op de historische grens tussen het graafschap Oost-Friesland en het Sticht Münster.

Het westen van de Landkreis wordt gevormd door het Duitse deel van het Reiderland. In het oosten liggen veengebieden met veenkoloniedorpen als Rhauderfehn.

De belangrijkste vaarweg in Leer is de Eems die van zuid naar noord door de Landkreis loopt. Bij de stad Leer stroomt de Leda in de Eems.

Politiek 
De landkreis wordt bestuurd door de Kreisrat. Deze bestaat in Leer uit 54 leden én de rechtstreeks gekozen voorzitter van de Kreisrat: de Landraad. De samenstelling van de Kreisrat:

Landraad sinds 2016 is Matthias Groote van de SPD. Deze werd in 2021 herkozen.

Steden en gemeenten 
De volgende steden en gemeenten liggen in de Landkreis:

Bevolking
De bevolking van de landkreis sinds 1890. In 1932 werd de landkreis Weener toegevoegd aan Landkreis Leer.